Kladruby est un toponyme qui peut désigner :

Kladruby, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Kladruby, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň ;
 Kladruby, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Kladruby, une commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň ;
 Kladruby, une commune du district de Teplice, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Kladruby nad Labem, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Ovesné Kladruby, une commune du district de Cheb, dans la région de Karlovy Vary.

Homonymie de localités en  Tchéquie